Амедео Натоли (; 23 сентября 1888, Палермо — 1 июня 1953, Париж) — итало-французский банкир.
Унаследовавший средневековый банк, известный как один из величайших капиталистов, основатель семейной страховой компании Натоли и потомок французских королей. Считается одним из «отцов современной международной финансовой системы», вдохновившим сектор страхования и перестрахования. Натоли - одна из самых могущественных династий в истории Европы с момента основания Королевства Франция, потомка короля Франции Людовика VIII. Правнук оказывается Паоло Биотти Натоли.

Награды и знаки отличия 
  Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (), за заслуги в области финансов.

Литература 
 Peter Borscheid, Niels Viggo Haueter (2012), World Insurance: The Evolution of a Global Risk Network, OUP Oxford, 2012 ()
 Roberto Baglioni, Guida agli archivi e alle fonti storiche delle assicurazioni in Italia, Marsilio, 2003
 Who Owns Whom: Continental Europe, Volume 1, Dun & Bradstreet, Northwestern University, 1980
 A. Giuffrè, Il trasporto marittimo di cose nel sistema dei trasporti internazionali, 1976, en University of Virginia, United States of America
 Il Massimario del Foro italiano, Volume 32, Società editrice «Il Foro italiano», Ed. Corte suprema di cassazione, Itália, 1963
 Salvatore Galgano, Jurisprudence comparée en matière de droit commercial, maritime, aérien, de propriété industrielle et de droits d’auteur, Volumi 7-8, Edizione dell’Istituto di studi legislativi, 1942
 Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari, Volumi 11-13, Istituto italiano degli attuari, 1941
 Revista de Ciencias Económicas, 1938, Espanha, em University of California
 Lloyd’s of London Register of Shipping: Register book. Register of ships, Volume 2, Comitê de Lloyds e Lloyds, 1938
 Comptes rendus du onzième Congrés international d’actuaires: à Paris du 17 au 24 juin 1937, Volume 5, Gauthier-Villars, 1937, em Pennsylvania State University
 Sergio M. Carbone, La legislazione fascista. 1929-34, Volume 1, 1934
 Amedeo Natoli, Assurance et Réassurance, publication par Bestetti, Milan, 1934, maintenu à la Revue Internationale d’Histoire Sociale (IIHS), Amesterdão Países Baixos
 Die Versicherung, Volume 9, 1934 em University of Michigan ()
 Francesco Berlingieri, International Maritime Conventions, Volume 1

связи 
 Антонино Натоли (), Торговый банк
 Паоло Биотти Натоли (), Торговый банк

примечания 

Предприниматели Франции
Амедео